Bunte Moschee ist der Name folgender Moscheen auf dem Balkan:

 Bunte Moschee (Gračanica), Bosnien und Herzegowina
 Bunte Moschee (Skopje), Mazedonien
 Bunte Moschee (Tetovo), Mazedonien
 Bunte Moschee (Travnik), Bosnien und Herzegowina

Siehe auch:
 Aladža-Moschee (Foča), Bosnien und Herzegowina